Re dell'Iraq – dal 1921 al 1958
Presidenti dell'Iraq – dal 1958